Radoslav Kujundžić je bio franjevac u Subotici i kulturni radnik bačkih Hrvata.

Životopis 
Iz poznate je obitelji Kujundžić, ugledne obitelji iz Subotice koja je dala niz društvenih radnika (Nikola Kujundžić, Ilija Kujundžić, Efrem Stipan Kujundžić, Ivan Kujundžić,Ivan Jesse Kujundžić, Pavao Kujundžić)

Bio je dugogodišnji gvardijan subotički franjevačkog samostana u Subotici, gdje je boravio zajedno s Tomom Gerardom Stantićem.

Dionizije Andrašec zabilježio je da je Radoslav Kujundžić 1930. dao proširiti i stilski vrlo ukusno urediti kapelicu Crne Gospe u subotičkom franjevačkom samostanu, koja se do tada nalazila na mjestu današnje Lurdske špilje.

Izvori 
 

Vojvođanski Hrvati
Hrvatski katolički svećenici
Životopisi, Subotica‎
Hrvatski franjevci
Katoličanstvo u Srbiji